Гульчехра Манноновна Джамилова (род. 2 июля 1946 года) — актриса, народная артистка Узбекистана (1992).

Биография 
Родилась 2 июля 1946 года в Ташкенте (ныне в Узбекистане). В 1964 году она окончила Ташкентское хореографическое училище. Позже в 1968 году окончила актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского. Была солисткой балета Государственного ансамбля народного танца «Бахор». Начиная с 1966 по 1987 год являлась актрисой узбекского академического театра драмы им. Хамзы. С 1987 по 1991 год вела активную деятельность в Узбекском Государственном театре драмы. В 1991 году вернулась в узбекский академический театр драмы им. Хамзы. Свою деятельность в индустрии кино Гульчехра Джамилова начала в 1962 году.

Творчество 
Впервые сыграла в фильме «Шахсенем и Гариб» в роли подруги Шахсенем. В 1966 году сыграла Сильвию в театральной постановке «Двух веронцев». Она сыграла во многих постановках, таких как «Конлик сароб», «Олтин девор», «Зебуннисо», «Нодирабегим», «Бой ила хизматчи» и многие другие. В 1968 году снялась в фильме «Минувшие дни», снятый на основе одноимённого романа А. Кодирий.

Фильмография 
  — Прозрение — Гульчехра
  — Минувшие дни — Кумуш
  — Свет и тени — Гири
  — Порыв — Манзура
  — Четыре времени года — Назима
  — Легенда о любви — Малкани
  — Волки — мать Рустема
  — Все мы немножко лошади…
  — Останься
  — Счастье моё, ты оплачено кровью
  — Паримомо
  — Шайтанат — царство бесов — ''Манзура, жена Асадбека
  — Тайна красоты
  — Геолог: Сильнее смерти

Звания и награды 
 Заслуженная артистка Узбекской ССР
 Народная артистка Узбекистана (1992)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «Фидокорона хизматлари учун» (2020)

Примечания

Ссылки 
 
 Гульчехра Джамилова на сайте КиноПоиск

Персоналии:Узбекфильм
Киноактрисы Узбекистана